ТПЛ — многозначная аббревиатура:
 Тпл — температура плавления
 ТПЛ — термодатер выносной с красящей лентой
 т. пл. — точка плавления
 ТПЛ — транспортная подводная лодка
 ТПЛ — точка плавления льда

См. также 
  — аббревиатура латиницей